Борис Ле́бедев:
 Лебедев, Борис Алексеевич (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Лебедев, Борис Борисович (1912—?) — советский дизайнер автомобилей, руководитель Художественного конструкторского бюро ГАЗ.
 Лебедев, Борис Васильевич (1937—1966) — советский футболист.
 
 Лебедев, Борис Николаевич (1899—1977) — советский учёный в области металлургии, д. т. н., заслуженный деятель науки КазССР.
 Примечания